Серге́й Никола́евич Васи́льев:
 Васильев, Сергей Николаевич (1909—1942) — Герой Советского Союза.
 Васильев, Сергей Николаевич (1947—2017) — советский боксёр, тренер по боксу.